Kalter Graben ist der Name folgender Fließgewässer:

 Kalter Graben (Auerbach), rechter Zufluss zum Auerbachs zur Alm in Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kalter Graben (Böse Sieben), rechter Zufluss zur Bösen Sieben bei Unterrißdorf, Stadt Eisleben, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Kalter Graben (Klausbach), rechter Zufluss zum Klausbach (Ramsauer Ache), Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kalter Graben (Kleine Niers), linker Zufluss zur Kleinen Niers zur Niers bei Straelen, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Kalter Graben (Kößnach), rechter Zufluss der Kößnach (Fluss) bei Kößnach, Gemeinde Kirchroth, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kalter Graben (Main), rechter Zufluss zum Main bei Neuses am Berg, Stadt Dettelbach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Kalter Graben (Mur), linker Zufluss zur Mur (Fluss) bei Hinterberg, Markt Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kalter Graben (Salzwedeler Dumme), Zufluss zur Salzwedeler Dumme bei Wallstawe, Sachsen-Anhalt 
 Kalter Graben (Stanzbach), rechter Zufluss zum Stanzbach zur Mürz in Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Kalter Bach
 Kalter Gang
 Kalter Grund
 Kaltes Wasser